Madame – polska grupa muzyczna
 Madame – powieść Antoniego Libery
 Madame – film z 2017 roku, reż. Amanda Sthers

Zobacz też 

 Le Madame